BFE peut faire référence à :
  ;
 Brooklyn Funk Essentials, un groupe musical.
Barrier Filtration Efficiency, critère d'évaluation des "propriétés barrières" des masques chirurgicaux contre les micro-organismes.